Albert Hochleitner ist der Name folgender Personen:

* Albert Hochleitner (Politiker) (1893–1964), österreichischer Politiker (ÖVP), Salzburger Landeshauptmann und Bundesrat
 Albert Hochleitner (Manager) (* 1940), ehemaliger Generaldirektor der Siemens AG Österreich